Asylum Cave — шестой студийный альбом французской брутал дэт/грайндкор-группы Benighted, вышедший 21 марта 2011 года на лейбле Season of Mist.

Диск был записан в студии Kohlekeller в Дармштадте, Гессене, Германии. В качестве гостей в альбоме приняли участие: Sven из Aborted (вокал на треке «Unborn Infected Children»), Mike' из Devourment (трек «A Quiet Day»), Asphodel из Pin-Up Went Down (трек «Fritzl»).

На песню «Let The Blood Spill Between My Broken Teeth» было снято видео, режиссёр Thibault Chaumont.

Список композиций

Участники записи 
 Julien Truchan — Вокал
 Olivier Gabriel — Гитара
 Liem N’Guyen — Гитара
 Eric Lombard — Бас
 Kevin Foley — Ударные

Приглашённые музыканты
 Sven de Caluwé (Aborted) — вокал на «Unborn Infected Children»
 Mike Majewski (Devourment) — вокал на «A Quiet Day»
 Asphodel (Pin-Up Went Down) — вокал на «Fritzl»
 Dirk Bretträger — скрэтч на «Drowning»
 Freddy Kroeger — гитарное соло на «Lethal Merycism»

Примечания

Ссылки 
 Asylum Cave на discogs.com

Альбомы Benighted
Альбомы Season of Mist